HTM-buslijn 56 was een experimentele lijn in de regio Haaglanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. En het is ook een streek-bus-lijn geweest.

HTM-buslijn 56 reed tussen Rijswijk en Zoetermeer Noordhove. Het begin/eindpunt in Rijswijk was op de Generaal Spoorlaan bij winkelcentrum In de Boogaard. De route ging via Plaspoelpolder, en de snelwegen A4 en A12.

De bussen waren speciaal ingericht om vouwfietsen mee te nemen. De lijn ging met hoge verwachtingen van start in 1999. Maar die verwachtingen kwamen niet uit, ondanks dat je bij aankoop van een jaarabonnement een vouwfiets ter waarde van 1095€ cadeau kreeg. Na anderhalf jaar werd de lijn weer opgeheven.

WSM 

De voormalige Westlandse Stoomtramweg Maatschappij, in 1969 opgevolgd door voormalig vervoerbedrijf Westnederland, heeft tussen 1966 en 1981 ook een lijn 56 geëxploiteerd; tussen Den Haag Varkenmarkt (later Houtmarkt, nog later Centraal station) en Rotterdam CS via Wateringen. Op bepaalde tijden had lijn 56 een zijlijn met hetzelfde nummer tussen het kantoor van Westnederland in Den Haag Loosduinen en het Plein in Wateringen.

Haaglanden 56
Buslijn 56